Барио дел Каризал има више значења:

 Барио дел Каризал (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Каризал (Испантепек Нијевес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику